Сан Џасинто има више значења:
 Округ Сан Џасинто (Тексас)
 Сан Џасинто (Калифорнија)